Az 1992. évi téli olimpiai játékokon a szánkó női egyes versenyszámát február 11-én és 12-én rendezték La Plagne-ben. Az aranyérmet az osztrák Doris Neuner nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények 
A verseny négy futamból állt. A négy futam időeredményének összessége határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A futamok legjobb időeredményei vastagbetűvel olvashatóak.

Források 

Szánkó az 1992. évi téli olimpiai játékokon